Kudafinolhu est un nom propre qui peut désigner :
 Kudafinolhu, une île de la subdivision de Haa Alifu aux Maldives ;
 Kudafinolhu, une île de la subdivision de Kaafu aux Maldives.